Diawara ist Name von geographischen Objekten:
 Diawara (Senegal) ist eine Stadt im Osten der Region Tambacounda

Diawara ist der Familienname folgender Personen:

 Amadou Diawara (* 1997), guineischer Fußballspieler
 Banou Diawara (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Djibril Diawara (* 1975), senegalesischer Fußballspieler
 Fatoumata Diawara (* 1982), malische Schauspielerin und Musikerin
 Fousséni Diawara (* 1980), malischer Fußballspieler
 Kaba Diawara (* 1975), guineischer Fußballspieler
 Kadidia Diawara (* 1986), malischer Fußballspieler
 Lamine Diawara (* 1986), malischer Fußballspieler
 Makan Diawara (* 2002), malischer Fußballspieler
 Mamadou Diawara (* 1984), malischer Fußballspieler
 Manthia Diawara (* 1953), malischer Filmschaffender, Kulturtheoretiker, Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Mohamed Diawara (* 2005), französischer Basketballspieler 
 Moussa Diawara (* 1994), guineischer Fußballspieler
 Noom Diawara (* 1978), französischer Schauspieler und Komiker
 Papa Babacar Diawara (* 1988), senegalesischer Fußballspieler
 Richard Diawara (* 1995), malischer Hürdenläufer französischer Herkunft
 Samba Diawara (* 1978), malischer Fußballspieler
 Souleymane Diawara (* 1978), senegalesischer Fußballspieler